Юрий Метёлкин:
 Метёлкин, Юрий Александрович (1926—?) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Метёлкин, Юрий Иванович (род. 1953) — советский музыкант, российский интернет-деятель.